Коль-де-Нарго (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Уржель. Занимает площадь 151,4 км². Население — 619 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos generales
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Льейды